«НедРа» — российская рок-группа, образованная в 1999 году в подмосковном городе Чехов (Московская область). Лидером группы и автором песен является Алексей Вдовин.

История 
Днём рождения группы считается 2 октября 1999 года, когда состоялась первая репетиция группы.

Изначально в состав входили Алексей Вдовин (вокал, ритм-гитара), Вадим Сомс (соло-гитара), Александр Хрячков (бас-гитара), Александр Кузнецов (ударные). Спустя месяц к группе, по приглашению Александра Кузнецова, присоединился Антон Машкин (саксофон, флейта, кларнет).

13 января 2000 года состоялось первое выступление группы в фойе клуба Чеховского Завода Энергетического Машиностроения (ЧЗЭМ) на концерте памяти жертв политических репрессий.

В Москве группа «НедРа» впервые выступила в акустическом составе в феврале 2000 года на фестивале «Даждь» в клубе «Третье Ухо» Литературного института. А первый электрический концерт состоялся 18 июля 2000 года в клубе «Факел».

Летом 2000 года группа «НедРа» записывает 6 студийных песен: «Волнорез», «Девочка», «Дети», «Колокольчик», «Мартовская», «Станция Битца».

В настоящее время большинство песен раннего периода не исполняются. Записей некоторых из них не осталось вовсе (как, например, песни «Мона Лиза»).

В 2002 году состоялись первые гастроли группы в акустическом составе (Алексей Вдовин и Антон Машкин) — в Череповец. В полном составе группа «НедРа» впервые выезжает в 2004 году — в Белгород и Череповец.

В 2003 году группа выпускает кассету «Концерт в клубе Форпост» тиражом 100 экз.

В 2004 году группа «НедРа» впервые занимает 1 место на Чеховском рок-фестивале (в предыдущие годы подняться выше 2-3 места не удавалось), проходит региональный отборочный тур в Серпухов и занимает 1 место на областном фестивале «ПроРок» в г. Краснознаменск.

В сентябре 2004 года из группы уходит барабанщик Александр Кузнецов. Его место занимает сперва Дмитрий Кирсанов, а затем — Сергей Иванов. Дмитрий Кирсанов же становится перкуссионистом.

В 2005 году выходит так называемый «Синий диск» — сборник из трёх концертных записей группы «НедРа» в клубе «Форпост» (Live 2001—2004) плюс студийные песни, всего — 20 композиций. Тираж — 1000 экз.

В 2007 году Антон Машкин уходит в армию, и на 2 года группа остается без духовой секции.

В 2008 году выходит в свет студийный альбом «Колумбийская ночь», записанный на студии в Санкт-Петербурге, и сольный альбом лидера группы, Алексея Вдовина, «Точки на щеках весны», записанный в Брянске.

В этом же году из группы уходит Сергей Иванов, и его место занимает Максим Демидов.

В феврале 2012 года лидер группы Алексей Вдовин презентует свой второй сольный альбом «Табор уходит в море».

В феврале 2012 года в городе Ravensburg (Германия) проходит эксклюзивный концерт лидера группы «НедРа» Алексея Вдовина.

В сентябре 2012 года выходит сингл «На маяк», в который вошли три трека: «На маяк», «Стены», «Один».

В апреле 2013 года в преддверии выпуска нового альбома выходит первый клип группы «НедРа» на песню «На маяк».

В июне 2013 года выходит второй электрический альбом «Одиссея», записанный на студии «Параметрика» в Москве.

В апреле 2014 года выходит сингл «На кончике ножа».

В настоящее время ведется работа над новым электрическим альбомом.

Концертные площадки 
«НедРа» регулярно выступают с концертами в Москве (Б-2, 16 тонн, Проект О. Г. И., Plan B, Mezzo Forte, Вермель, Шоколадная фабрика, Билингва, Труплейс и др.), а также ездит с гастролями по России и до 2017 года по Украине.

Группа неоднократно принимала участие во всевозможных фестивалях:

 Акустический Некоммерческий Фестиваль Поэтического Рока «ДАЖДЬ» (2000—2011)
 Московский Областной рок-фестиваль «ПроРок» (г. Краснознаменск, 2004)
 Первый Межрегиональный Рок-фестиваль «Герой Нашего Времени» (г. Москва, Лужники, 2007)
 Фестиваль «Могучая кучка» (г. Санкт-Петербург, 2009)
 «Пустые холмы» (2009—2011)
 «О!стров» (2010—2013)
 «Быть Добру!» (2012—2014)
 «Купала на Рожайке» (2010—2012)
 «Космофест» (2010—2011)
 «ДрФест»
 «prostofest»
 «ШокоФест» у белой горы (май 2014г)

Состав группы

Текущий состав 
 Алексей Вдовин — вокал, гитара;
 Вадим Сомс — гитара, эффекты;
 Александр Шакиров — бас-гитара;
 Антон Машкин — саксофон, флейта, кларнет;
 Дмитрий Кирсанов — перкуссия;
 Максим Демидов — ударные.

Бывшие участники группы 
 Александр Хрячков — бас-гитара;
Александр Кузнецов — ударные;
 Сергей Иванов — ударные.

Дискография

Студийные альбомы 
 2008 — «Колумбийская ночь»
 2013 — «Одиссея»

EP 
 2014 — «Замри»
 2017 — «Наполовину»
 2018 — «Юная Москва»
 2021 — «Львы»

Синглы 
 2013 — «На маяк»
 2014 — «На кончике ножа»

Концертные записи 
 2003 — Концерт в клубе «Форпост»
 2004 — Три концерта в клубе «Форпост» (2001–2004)
 2012 — Акустический концерт в Билингве

Сольные альбомы А. Вдовина 
 2008 — «Точки на щеках весны»
 2012 — «Табор уходит в море»
 2017 — «Лоскуты»

Интересные факты 
 Первоначальное название группы — «Недалеко рассвет». Позже было решено сократить его по первым слогам.
 Первое помещение для репетиций располагалось в клубе Чеховского Завода Энергетического Машиностроения (ЧЗЭМ), на двери было написано — «Буфет».
 Музыкальное образование есть только у одного участника — Антона Машкина (окончил музыкальную школу по классу саксофона и по классу флейты). Остальные участники на момент создания группы практически не умели играть.
 Первые песни, написанные Алексеем Вдовиным, — «Аленушка» и «Мартовская». Алексей поначалу стеснялся говорить, что это его рук дело, поэтому некоторое время выдавал их за чужие: «Аленушка» — «Калинов Мост», а «Мартовская» — группа «Сплин». Все верили.
 Солист группы Алексей Вдовин находится в базе украинского сайта «Миротворец» за концертную деятельность в Крыму и сознательное нарушение границы Украины.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
  — Сообщество в Живом Журнале
 
 
 
 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Рок-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году